María de Castilla puede designar a:

 María de Castilla (1235-1235), hija de Fernando III.
 María de Castilla (reina de Aragón) (1401-1458), primogénita de Enrique III el Doliente y de Catalina de Lancáster y esposa de Alfonso V de Aragón.
 María de Aragón (1482-1517), reina consorte de Portugal
 Reinas con el nombre María que fueron reina consorte o reina regente en los reinos de la Corona de Castilla:
 María de Portugal (1313-1357).
 María de Molina (1284-1295).